Суперліга Албанії 2009–2010 — 71-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кастріоті був позбавлений 3 очок через відмову продовжувати один з матчів чемпіонату внаслідок протесту.
2. Клуб Беса взяла участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Албанії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 травня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 травня 2010

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2009—2010
Албанія
Албанія